Mässcupen 1968/1969 vanns av Newcastle United, England som slog Újpest, Ungern i finalerna.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final 

Första mötet

Andra mötet

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Resultat från Mässcupen på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1968/1969
Fotbollssäsongen 1968/1969
1968 i Europa
1969 i Europa